Чубри́лович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Чубрилович, Васо (1897—1990) — югославский сербский историк.
 Чубрилович, Неделько (род. 1953) — министр транспорта и связи Республики Сербской.